O Anorthosis Famagusta FC (em grego: Ανόρθωση Αμμοχώστου) é um clube de futebol do Chipre. Sua sede fica na cidade de Famagusta, mas disputa os seus jogos na cidade de Larnaca, já que Famagusta é actualmente ocupada pela República Turca de Chipre do Norte. 

Anorthosis (significa "Retificação") ganhou 13 títulos de campeão . Eles ganharam a Taça do Chipre 10 vezes:(1949, 1959, 1962, 1964, 1971, 1975, 1998, 2002, 2003 e 2007). Além disso, eles ganharam o troféu da Super Copa 6 vezes. Em 27 de agosto de 2008, o Anorthosis tornou-se o primeiro clube de futebol de Chipre a chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, derrotando o Olympiakos da Grécia na 3° pré-eliminatória.

História 
o clube foi fundado em 30 de janeiro de 1911, em Larnaca, até 1928 foi a primeira fase do clube, com um espirito nacionalista, neste período inicial o clube teve forte impacto musical e advindo de refugiados da Ásia Menor.

A partir de 1936 a parte desportiva do clube começou a despertar principalmente pelo clube de ginástica, e Anastasis Oikonomides introduzir desportes coletivos como futebol e voleibol.

Elenco
 Atualizado em 2 de agosto de 2017.

 Legenda
 : Capitão
 : Lesão

Títulos
 Campeonato Cipriota
 (13) 1950, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008
 Copa de Chipre
  (10) 1949, 1959, 1962, 1964, 1971, 1975, 1998, 2002, 2003, 2007
 Supercopa de Chipre
  (7) 1962, 1964, 1995, 1998, 1999, 2000, 2007

Notáveis futebolistas

  Pambis Andreou
  Zacharias Charalambous
  Chris Christofi
  Panayiotis Engomitis
  Costas Foti
  Antonis Georgallides
  Demetris Ioannou
  Christakis Kassianos
  Spyros Kastanas
  Petros Konnafis
  Stefanos Lysandrou
  Vassos Melanarkitis
  Marios Neophytou
  Nikos Nicolaou
  Giannis Okkas
  Michalis Pamboris
  Nicos Panayiotou
  Nicos Papavasiliou
  Panikos Pounnas
  Andreas Sotiriou
  Fivos Vrachimis
  Panayiotis Vrahimi
  Panikos Xiourouppas
  Arjan Beqaj
  Alessandro Soares
  Fabinho
  Mário Jardel
  Sávio
  William Boaventura
  Valentin Ignatov
  Ilian Kiriakov
  Nikolay Kostov
  Ricardo Laborde
  Mario Daniel Vega
  Francisco Bazan
  Jan Rezek
  Magdy Tolba
  Bruno Cheyrou
   Vincent Laban
  Temuri Ketsbaia
  Georgi Kinkladze
  Marco Haber
  Traianos Dellas
  Nikos Frousos
  Nikos Katsavakis
  Savvas Poursaitidis
  Giorgos Xenides
  Hawar Mulla Mohammed
  Marian Pahars
  Jeffrey Leiwakabessy
  Nordin Wooter
  Michael Obiku
  Wojciech Kowalczyk
  Sławomir Majak
  Radoslaw Michalski
  Mariusz Piekarski
  Lukasz Sosin
   Sinisa Dobrasinovic
   Siniša Gogić
  Sása Jovanović
  Slobodan Krčmarević
  Vesko Mihajlović
  Zoran Milinković
  Srboljub Nikolić
  Svetozar Šapurić
   Vladan Tomić
  Jozef Kožlej
  Anton Žlogar

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 2011